Die Internazionali BNL d’Italia 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 9. bis 16. Mai 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und die Paarung Hsieh Su-wei/Barbora Strýcová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2021 fand vom 8. bis 9. Mai 2021 statt. Aus 32 Teilnehmerinnen wurden acht Qualifikantenplätze ausgespielt, die zur Teilnahme des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Rom